

Geografia 
Irma – comune canadese dell'Alberta
Irma – comune italiano della Lombardia

Altro 
Irma – nome proprio di persona femminile
Irma – veliero di Benito Mussolini, utilizzato per i suoi incontri politici
Irma Records – etichetta discografica italiana
Irish Recorded Music Association – associazione dell'industria musicale irlandese
Irma – album degli AMM e Tom Phillips del 1988
Irma – asteroide
Uragano Irma – uragano di maggior potenza formatosi nell'Oceano Atlantico nel 2017